Series peut faire référence à :

Patronymes 
 Caroline Series (née en 1951), une mathématicienne anglaise.
 George Series (1920–1995), physicien britannique.

Divers 
 Xfinity Series, une compétition automobile de voitures.
 Séries+, stylisé en SÉRiES+, une chaîne de télévision québécoise.
 GP2 Series, un championnat de course automobile.
 World Rugby Sevens Series, une série de tournois internationaux de rugby à sept en catégorie masculine.
 World Rugby Women's Sevens Series, une série de tournois internationaux de rugby à sept en catégorie féminine.
 Survivor Series, un pay-per-view de catch.
 NASCAR Cup Series, une compétition automobile.
 IndyCar Series, un championnat de course automobile.